A pisztráng Franz Schubert 1817-ben komponált dala
 A pisztráng 1982-es francia filmdráma